María del Pilar Pérez puede referirse a las siguientes personas:

 María del Pilar Pérez, una actriz y cantante colombiana.
 María del Pilar Pérez, una arquitecta chilena y asesina condenada.
 María del Pilar Pérez, nutriologa mexicana.
 Pilar Pérez (presentadora), una presentadora de televisión mexicana.